Dos diferentes clases de buques de guerra japoneses han sido llamadas Clase Izumo:

 La Clase Izumo de cruceros acorazados de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1900 hasta 1945 y compuesta por los: 
 Izumo
 Iwate

 La Clase Izumo de destructores portahelicópteros de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, el primero de los cuales se botó en 2013 y cuya entrada en servicio se prevé en 2015, compuesta por él: 
 Izumo (DDH-183)